Miejscowości w USA:
 Whitesburg – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Carroll
 Whitesburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Letcher